Kappa – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 kappa – litera alfabetu greckiego
 kappa – rodzaj krzywej płaskiej
 Kappa – demon z mitologii japońskiej
 Kappa – oznaczenie fizyczne
 Kappa – kosmiczna jednostka czasu w filozofii wschodniej
 Kappa – włoski producent odzieży
 kappa – inna nazwa współczynnika w termodynamice
 Lancia Kappa – samochód osobowy